Корніївська сільська рада — Запорізька область, Веселівський район
 Корніївська сільська рада — Київська область, Баришівський район